Castells — prática cultural tradicional da Catalunha
Castell (Baviera) —  município da Alemanha

Municípios da Espanha 
Castell de Castells — na Comunidade Valenciana
Castell-Platja d'Aro — na Catalunha

Desambiguações de topônimos